Victor Stancescu (* 10. März 1985 in Bukarest) ist ein ehemaliger schweizerisch-rumänischer Eishockeyspieler, der seine gesamte Karriere bei den Kloten Flyers in der National League A verbracht hat.

Karriere 
Victor Stancescu begann seine Karriere als Eishockeyspieler beim EHC Illnau-Effretikon und kam danach über den EV Zug und die ZSC Lions 1999 zu den Elite-A-Junioren der Kloten Flyers. In der Saison 2001/02 debütierte er in der ersten Mannschaft der Kloten Flyers in der Nationalliga A. In der Saison 2002/03 gelang ihm dann auch sein erstes Tor in der höchsten Schweizer Spielklasse. Stancescu steigerte sich von Jahr zu Jahr, bis er schliesslich in der Saison 2007/08 im zweiten Block stürmte. In den Spielzeiten 2008/09 und 2010/11 wurde er mit Kloten jeweils Vizemeister. Während der Saison 2012/13 sammelte Stancescu am meisten Strafminuten aller Spieler der Liga.

Im September 2015 beendete er seine Karriere nach 585 Spielen aufgrund von Hüftproblemen.

International 
Für die Schweiz nahm Stancescu im Juniorenbereich an den U18-Junioren-Weltmeisterschaften 2002 und 2003 sowie den U20-Junioren-Weltmeisterschaften 2003, 2004 und 2005 teil. Im Seniorenbereich stand er im Aufgebot der Schweiz bei der Weltmeisterschaft 2011.

Erfolge und Auszeichnungen 
 2009 Schweizer Vizemeister mit den Kloten Flyers
 2011 Schweizer Vizemeister mit den Kloten Flyers

Karrierestatistik

International 
Vertrat die Schweiz bei:

 U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2002
 U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2003
 U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2003
 U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2004
 U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2005
 Weltmeisterschaft 2011

Privates 
Stancescu absolvierte von 2005 bis 2010 ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Zürich und schloss dieses erfolgreich mit dem Lizenziat ab.
Er ist mit Livia Stancescu(-Lazzarini) verheiratet.

Weblinks

Einzelnachweise 

Eishockeynationalspieler (Schweiz)
Eishockeyspieler (EV Zug)
Eishockeyspieler (ZSC Lions)
Eishockeyspieler (EHC Kloten)
Schweizer
Rumäne
Geboren 1985
Mann